

События 
 Консулы Аппий Анний Требоний Галл и Марк Атилий Метилий Брадва. Консул-суффект — Адриан.

Родились

Скончались 
  — христианский святой, мученик, заморён голодом

См. также